Les élections législatives françaises de 2022 se tiennent les 12 et .
Les résultats sont présentés par département ou collectivité et pour chaque circonscription.

Métropole

Ain (01) 

Cinq ans après avoir consacré un duel entre la nouveauté des marcheurs et la tradition locale de droite LR, le paysage politique de l'Ain se diversifie à l'occasion de ces élections.

La coalition de la majorité présidentielle parvient à augmenter son total de sièges. Bien qu'ils perdent dès le premier tour le siège de Bourg-en-Bresse-sud, la marcheuse Olga Givernet conserve confortablement son siège de Gex-Valserhône. Cinq ans après son échec au second tour, le MoDem parvient à prendre le siège de Miribel. Ils ont su profiter du retrait du sortant LR, Charles de la Verpillière, en place depuis 15 ans. Ensemble ! obtient son troisième siège par la réélection du sortant de droite, Damien Abad, récemment nommé ministre des Solidarités du gouvernement Borne. L'attention médiatique nationale s'est portée sur son siège en raison de la position de Damien Abad mais aussi pour savoir si les accusations d'agression pesant sur le nouveau ministre le pénaliseraient.

Alors qu'elle détenait tous les sièges du département de 2002 à 2017, la droite incarnée par LR s'affaiblit à nouveau après avoir été réduite à trois sièges sur cinq en 2017. Seul Xavier Breton parvient à être réélu à Bourg-Nord pour un quatrième mandat. Enfin, on note l'élection d'un député d'extrême droite pour la première fois dans l'histoire du département. L'ancien conseiller municipal FN burgien, Jérôme Buisson s'impose à Bourg-sud avec plus de 60 % des voix. Il semble que, pour se hisser au second tour, le RN et la NUPES aient ici bénéficié de la division du camp centriste entre la candidate Ensemble officielle et le sortant dissident.

On note enfin que la gauche parvient à se hisser au second tour dans chaque secteur du département à l'image du PS et du PRG en 2012. La NUPES n'obtient cependant aucun élu dans ce département ancré à droite.

Aisne (02) 

Huit ans après avoir conquis sa première mairie d'importance, Villers-Cotterêts, sept ans après l'élection de ses premiers conseillers départementaux, et cinq ans après que Marine Le Pen a emporté le département pour la première fois à l'élection présidentielle, le RN (ex-FN) de l'Aisne entre enfin au Palais-Bourbon.

Cinq ans après avoir chuté dans les cinq secteurs du département, le RN emporte les trois sièges que les marcheurs détenaient jusqu'ici, pouvant s'appuyer sur la large victoire locale de Le Pen en avril précédent. Après avoir échoué à être investi par En Marche en 2017, le conseiller municipal RN de Laon, Nicolas Dragon obtient sa revanche sur celle qui lui avait été préférée, la sortante Aude Bono-Vandorme. Autre sortant à échouer au second tour, Marc Delatte qui s'incline à Soissons face au RN José Beaurain, conseiller municipal de Chauny. Ce dernier devient par ailleurs le premier député aveugle de la Cinquième République. L'élection la plus large revient à Jocelyn Dessigny pour le secteur de Château-Thierry. Le premier adjoint au maire RN de Villers-Cotterêts s'impose sur le candidat insoumis investi par la NUPES, Stéphane Frère. Ce dernier a pu profiter de la division des voix macronistes entre la candidate Ensemble officielle, suppléante du sortant, et le maire centriste de Château-Thierry, Sébastien Eugène.

L'extrême droite bute cependant, comme la majorité présidentielle en 2017, sur deux secteurs où les sortants se montrent suffisamment bien implantés pour être réélus. À Saint-Quentin, le sortant LR Julien Dive obtient un deuxième mandat complet avec un score en baisse par rapport à 2017. Bohain-Hirson renouvelle pour la troisième fois sa confiance en l'ancien socialiste, Jean-Louis Bricout, investi par la NUPES, qui défait le même candidat RN qu'en 2017 mais avec un score en baisse, ici aussi. On note l'absence d'un candidat Ensemble. Il est étonnant que ce dernier secteur résiste au RN alors même que c'est celui qui a donné à Marine Le Pen son meilleur score dans le département en avril, 65,45 % des voix.

Allier (03) 

L'Allier tourne le dos à la majorité présidentielle, après avoir pourtant porté Emmanuel Macron en tête à la présidentielle, deux mois plus tôt.

Le premier tour s'est révélé assez serré à Vichy avec la sortante marcheuse Bénédicte Peyrol accusant un point de retard sur le candidat LR, Nicolas Ray, conseiller municipal de Bellerive-sur-Allier. Ce dernier signe au second tour le retour de la droite parlementaire au sein de la délégation parlementaire bourbonnaise, depuis la chute des derniers députés UMP en 2007. Sa victoire est la plus large du département.

Le seul siège qui leur avait échappé en 2017 accorde aux marcheurs une place au second tour. Le maire de Souvigny, Michel Barbarin ne parvient cependant pas à profiter du retrait du sortant communiste Jean-Paul Dufrègne. Est élu, avec un meilleur score que ce dernier, Yannick Monnet, le chef communiste de l'opposition municipale moulinoise. Moulins, dont le maire LR Pierre-André Périssol ne retente pas sa chance à cette élection, alors qu'il n'avait manqué aucune échéance depuis 1993.

À l'image du secteur voisin de Vichy, le siège de Montluçon offre un résultat serré au premier tour avec un avantage donné à une militante insoumise, Louise Héritier sur le jeune candidat RN, Jorys Bovet. Alors que la sortante LREM battue, Laurence Vanceunebrock, ne donne aucune consigne de vote, le résultat est une victoire sur le fil. Mais si Marine Le Pen a perdu le secteur de peu en avril, son candidat législatif connaît une autre chance. Par 140 voix, le chauffeur-livreur "livre" une victoire sur le fil pour son camp et l'extrême droite bourbonnaise obtient un député pour la première fois de son histoire sous la Cinquième République.

Alpes de Haute-Provence (04) 

Cinq ans après avoir fait largement confiance à Emmanuel Macron et ses candidats aux législatives, les Alpes-de-Haute-Provence semblent avoir tourné le dos à la majorité présidentielle et à la législature précédente.

Deux mois après qu'Emmanuel Macron n'a réussi qu'à obtenir la troisième place du premier tour de la présidentielle et une majorité sur le fil dans le deuxième secteur uniquement, Christophe Castaner, figure de la majorité, président sortant du groupe LREM à l'Assemblée et ancien ministre, ne parvient pas à faire face à ces vents contraires. Les électeurs de son siège de Manosque-Forcalquier lui imposent le même duel qu'en 2017. Mais alors que cinq ans plus tôt, l'écart au premier tour était de plus de 27 points, celui-ci est considérablement réduit cette fois. Et son opposant de la NUPES, le conseiller municipal insoumis du petit village de Niozelles, Léo Walter, parvient cette fois à combler l'écart et à renverser celui qui était député depuis 10 ans. On note que Christophe Castaner est battu jusque dans la ville dont il a été maire, Forcalquier.

L'autre secteur aussi a paru tourner le dos à la majorité présidentielle mais dès le premier tour, en éliminant le candidat marcheur, le maire de Gréoux-les-Bains, Paul Audan. Le résultat est aussi serré que dans l'autre secteur avec moins d'un point d'écart entre le doyen départemental de ce second tour, le conseiller régional RN, Christian Girard, et la députée sortante, Delphine Bagarry, ancienne marcheuse. Mais le ralliement à la gauche de cette dernière ne lui permet pas de connaître un autre sort que son collègue et le second tour, également serré ici, donne l'avantage au RN. Comme dans nombre de départements, il s'agit du premier député FN/RN de l'histoire du département.

Hautes-Alpes (05)

Alpes-Maritimes (06)

Ardèche (07)

Ardennes (08)

Ariège (09)

Aube (10) 

Le RN parvient à s'imposer dans ce département longtemps acquis à la droite. Les marcheurs perdent leur seul député face à l'extrême droite dans le secteur de Troyes-Bar-sur-Aube. Avec un score de seulement 15 % au premier tour, LR ne parvient pas à conserver l'ancien secteur de François Baroin, Troyes-Romilly-sur-Seine, après le retrait du sortant, son ancien suppléant, Gérard Menuel. C'est le RN qui s'impose à nouveau avec la conseillère régionale Angélique Ranc qui défait la candidate marcheuse. La droite parlementaire en est ainsi réduite, pour la première fois depuis 1958, à un seul siège. Valérie Bazin-Malgras obtient largement un deuxième mandat à Troyes-Bar-sur-Seine.

Aude (11) 

Comme c'est le cas depuis 1988, l'Aude est unanime concernant l'orientation politique de ses trois députés. Après le PS en 1988, l'alliance UDF-RPR en 1993, le PS à nouveau de 1997 à 2012 et en marche en 2017, les audois se tournent vers le RN et confirment leur verdict de l'élection présidentielle. La majorité présidentielle est défaite partout, et dès le premier tour à Carcassonne et Castelnaudary. La gauche, maîtresse avant 2017, est également impuissante malgré des scores en nette hausse par rapport à 2017.

Aveyron (12) 

Pour la première fois depuis 1958, la droite parlementaire ne tient aucun siège de député de l'Aveyron. Jusqu'en 2017, elle avait toujours tenu deux à trois sièges sur trois. Le seul siège rescapé de 2017, celui de Millau, ne résiste pas cette fois. Il est même perdu dès le premier tour et la confrontation du deuxième tour, comme pour les deux autres élections aveyronnaises, se joue entre Ensemble et la NUPES. Ensemble conquiert Millau et conserve largement Rodez. La NUPES récupère cependant, dans un duel serré, le siège de l'ouest avec le maire insoumis d'Aubin, Laurent Alexandre.

Bouches-du-Rhône (13) 

La majorité présidentielle est en recul dans les Bouches-du-Rhône, au bénéfice de la NUPES et surtout du RN. On note également la disparition de LR qui perd ses cinq sièges, dont quatre au premier tour. Seul Éric Diard, sans opposant Ensemble, est au second tour pour défendre son siège à Vitrolles-Marignane, mais est défait par le RN. Cinq autres sièges, un secteur au nord-est de Marseille, Arles et Châteaurenard à l'ouest du département, et Aubagne-La Ciotat et Gardanne-Allauch à l'est, passent à l'extrême droite. Ensemble essuie une perte nette de trois sièges. La majorité présidentielle s'implante au sud de Marseille en conservant ou en conquérant sur la droite trois sièges et conserve sinon les deux sièges d'Aix-en-Provence et celui de Salon-de-Provence. La gauche passe enfin de deux à quatre sièges. Les communistes conservent Martigues et LFI leur siège marseillais après le retrait de Jean-Luc Mélenchon. Les insoumis prennent à LREM deux sièges marseillais dans le centre et le nord de la ville.

Calvados (14) 

Avec comme figure de proue la première ministre Élisabeth Borne, Ensemble maintient sa mainmise sur le Calvados, principalement face à la gauche. La cheffe du gouvernement l'emporte à Vire face à un candidat insoumis, dans un duel relativement serré. Bayeux et Cabourg sont conservés plus largement par les députés sortants marcheurs. Un candidat Horizons devance de peu la députée LR sortante de Lisieux, pour l'emporter face au RN. Malgré le retrait de Laurence Dumont, députée depuis 2007, la NUPES parvient à garder le siège socialiste de Caen-est mais Caen-ouest lui échappe de peu face au député sortant marcheur.

Cantal (15) 

Le Cantal renforce son ancrage à droite. Les deux députés sortants LR sont réélus avec environ 70 % des voix face à Ensemble au deuxième tour. Cela représente une augmentation de 15 points de pourcentage pour Jean-Yves Bony et presque 20 pour Vincent Descœur, dans le secteur d'Aurillac qui avait basculé au PS en 2012.

Charente (16) 

La majorité présidentielle maintient sa position en Charente. Dans le secteur du sud, Sandra Marsaud obtient confortablement un deuxième mandat face au RN. À Angoulême, Thomas Mesnier, passé à Horizons, est lui aussi réélu mais avec seulement 24 voix d'avance sur son opposant insoumis. Le siège du nord du département est le théâtre d'une division de la gauche. Jérôme Lambert, député élu depuis 1997, se présente en dissidence de la candidate socialiste de la NUPES. Les deux candidats obtiennent un score équivalent et sont éliminés de peu par les candidates MoDem et RN. C'est cette dernière, la conseillère régionale Caroline Colombier qui l'emporte sur le fil. Ce secteur n'avait jamais voté à plus de 15 % pour le FN ou le RN.

Charente-Maritime (17) 

La Charente-Maritime est le lieu d'un relatif succès de la majorité présidentielle face à la NUPES et surtout le RN. Saintes et Royan-Jonzac réélisent, dans des duels serrés, leur sortant face au RN. Royan-Oléron se sépare dès le premier tour de Didier Quentin, député LR élu du secteur depuis 1997. C'est le candidat Horizons qui l'emporte encore de peu face au RN. Ensemble conserve également Rochefort de peu, face à la NUPES, grâce à Anne-Laure Babault, conseillère municipale du village de Salles-sur-Mer. Ensemble ne complète pas tout à fait son grand chelem, sa candidate étant éliminée de peu au premier tour à La Rochelle-Ré. C'est Olivier Falorni, encarté au PRG, qui obtient largement un troisième mandat face à son opposant des élections municipales rochelaises de 2020, l'écologiste Jean-Marc Soubeste.

Cher (18) 

La gauche parvient à revenir dans la délégation du Cher. Le maire communiste de Vierzon, Nicolas Sansu, réussit à récupérer le siège qu'il avait perdu en 2017 face à Nadia Essayan, issue du MoDem et cette fois éliminée de peu au premier tour. Ses anciens collègues de la majorité ont plus de chance. Loïc Kervran, rallié à Horizons, obtient un deuxième mandat à Bourges-sud face au RN, tout comme François Cormier-Bouligeon réélu face à un candidat socialiste.

Corrèze (19) 

Pour la première fois depuis 1993, et seulement la deuxième depuis 1958, la Corrèze passe entièrement dans le giron de la droite. Le second tour tourne à la confrontation avec la NUPES dans les deux cas. La députée de Brive, Frédérique Meunier, obtient un deuxième mandat confortablement, après sa victoire sur le fil en 2017. L'ancien secteur de François Hollande, Tulle, élit Francis Dubois, maire du village de Lapleau et apparenté LR. Le député MoDem sortant est éliminé dès le premier tour de peu.

Corse-du-Sud (2A) 

La Corse-du-Sud reste divisée sur la question nationaliste. Paul-André Colombani n'a aucun mal à l'emporter pour un deuxième mandat à Ajaccio-Porto-Vecchio. Cependant, le candidat de Femu a Corsica échoue de peu à prendre l'autre secteur où le député LR sortant ne se représentait pas. C'est le maire d'Ajaccio et député de la même circonscription de 2012 à 2017, Laurent Marcangeli, rallié à Horizons, qui l'emporte. C'est la première fois, depuis la création du département en 1976, que la droite parlementaire n'y a aucun député.

Haute-Corse (2B) 

Les électeurs de Haute-Corse renouvellent leur confiance aux nationalistes et reconduisent les deux députés sortants. Michel Castellani est réélu confortablement à Bastia face à un conseiller municipal indépendant de la ville, Julien Morganti. Son collègue, Jean-Félix Acquaviva, connaît une élection plus disputée. Il ne doit sa victoire qu'à 156 voix d'avance sur François-Xavier Ceccoli, maire LR du village de San-Giuliano.

Côte-d'Or (21) 

La Côte-d'Or conserve la répartition numérique partisane de 2017 : quatre députés de la majorité présidentielle et un LR. Cependant, LR ne conserve pas le même siège. Le retrait de Rémi Delatte à Dijon-est laisse la place à un duel serré entre Catherine Hervieu, soutenue par la NUPES, et Benoît Bordat, adjoint au maire de Dijon soutenu par Ensemble. C'est ce dernier qui l'emporte. LR s'impose largement face au RN à Montbard, dans le nord du département. Handicapée par une dissidence, la sortante macroniste Yolaine de Courson y est éliminée au premier tour. Ses collègues ont ailleurs plus de chance en étant tous réélus. Ceci, avec des scores larges pour Didier Martin à Dijon et Didier Paris à Beaune. On notera la réélection sur le fil de Fadila Khattabi. La présidente de la commission des affaires sociales ne l'emporte qu'avec 66 voix d'avance sur la NUPES.

Côtes-d'Armor (22) 

On note, dans les Côtes-d'Armor, une poussée de la gauche qui lui permet de revenir dans la délégation parlementaire. Après un essai infructueux en 2017, l'insoumise Murielle Lepvraud parvient à bout de Yannick Kerlogot, député marcheur de Guingamp. Cependant, les autres sièges sont conservés par leur camp respectif. Le député LR de Loudéac, Marc Le Fur, obtient largement un sixième mandat. Le MoDem parvient à conserver le siège de Saint-Brieuc, après le retrait de l'ancien maire, Bruno Joncour. Les deux autres sortants marcheurs sont reconduits. Hervé Berville à Dinan et Eric Bothorel à Lannion-Paimpol. Tous ces sièges sont emportés au détriment de la NUPES, toujours présente au deuxième tour.

Creuse (23) 

La Creuse se tourne vers les insoumis lors de ces élections. Jean-Baptiste Moreau, le député marcheur sortant, est défait après un seul mandat. L'ancien agriculteur s'incline avec 1 200 voix de retard face à Catherine Couturier, ancienne militante communiste. On note l'élimination au premier tour de l'ancien député UMP, Jean Auclair.

Dordogne (24) 

Dix ans après le grand chelem de la gauche, cinq ans après celui de LREM-MoDem, la Dordogne diversifie sa délégation parlementaire. Des quatre sortants, seul le MoDem Jean-Pierre Cubertafon sauve son siège à Nontron. Il devance par moins d'un millier de voix le candidat de la NUPES, au cours d'une triangulaire impliquant aussi le RN. La NUPES devait faire face à des candidatures PS dissidentes dans chaque secteur, celles-ci rassemblant systématiquement environ 10 % des voix. Cela a pu favoriser le duel RN-LREM dans le secteur du Bergeracois. Le sortant Michel Delpon s'y fait battre de peu par le candidat RN. La gauche parvient sinon à s'imposer face aux sortants : l'écologiste Sébastien Peytavie est élu largement dans le Périgord noir tandis que l'insoumise Pascale Martin l'emporte à Périgueux.

Doubs (25) 

La délégation parlementaire du Doubs n'évolue que peu, un seul siège sur cinq changeant d'allégeance. Il s'agit de celui de Valentigney-Audincourt, autrefois représenté par Pierre Moscovici. Son ancien suppléant marcheur, Frédéric Barbier, n'est pas réélu face à une conseillère régionale RN, Géraldine Grangier. Le secteur voisin de Montbéliard manque de peu de tomber entre les mains du RN également. C'est finalement Nicolas Pacquot, maire du village d'Étouvans, qui est élu et garde le siège dans le camp marcheur. Les deux sièges de Besançon sont aussi disputés mais entre la NUPES et Ensemble. Alors que la gauche arrive en tête au premier tour, notamment le boulanger écologiste Stéphane Ravalcey à l'est de la ville, Ensemble conserve ces sièges. Enfin, élue depuis 2012, Annie Genevard n'a aucun mal à conserver à droite le secteur de Pontarlier.

Drôme (26) 

La Drôme, comme en 2017, conserve une délégation parlementaire entièrement féminine. La poussée de la NUPES et celle du RN ne permettent pas à Ensemble de maintenir son avantage en sièges de 2017. Ainsi, la NUPES parvient au deuxième tour dans les quatre secteurs. Toutefois, seule l'écologiste Marie Pochon parvient à défaire la sortante marcheuse à Crest-Die. Toutefois, le socialiste Pierre Jouvet, maire de Saint-Vallier, ne parvient pas à reprendre le siège de la députée LR, Emmanuelle Anthoine, qui obtient un deuxième mandat. Le secteur de Montélimar préfère à la NUPES, la candidate RN, la conseillère régionale Lisette Pollet. Finalement, Mireille Clapot, sortante marcheuse à Valence est la seule de son camp à conserver son siège.

Eure (27) 

L'Eure tourne complètement le dos à la majorité présidentielle. Cinq ans après cinq duels réussis par les marcheurs face au FN, le verdict de 2022 est presque l'exact opposé. Le RN s'impose dans quatre secteurs. La victoire la plus large revient à Kévin Mauvieux, jeune transfuge de LR, qui défait la sortante à Bernay-Pont-Audemer. Les quatre autres duels sont serrés. Les anciens collègues de Marie Tamarelle-Verhaghe ne sont pas plus chanceux. Fabien Gouttefarde à Évreux-Brionne, Séverine Gispon, ancienne suppléante du ministre Bruno Le Maire, ne sont pas réélus face à leur opposante RN respective. Le maire marcheur de Vernon, François Ouzilleau, ne connaît pas un meilleur sort face à Timothée Houssin, conseiller municipal RN à Louviers. La défaite est encore plus large pour le député Bruno Questel, éliminé dès le premier tour. C'est le socialiste Philippe Brun qui lui succède au terme d'un duel serré qui fait manquer de peu le grand chelem au RN.

Eure-et-Loir (28) 

Par le jeu des changements d'affiliation politique, le résultat de 2017 se retrouve inversé en 2022 entre l'UDC et Ensemble, sans qu'aucun sortant ne soit défait. Le marcheur Guillaume Kasbarian obtient un deuxième mandat à Chartres, face à la gauche, tandis que le député LR Olivier Marleix en obtient un troisième à Dreux. Pour le secteur de Lucé-Mainvilliers, est réélu face au RN le sortant Horizons, Luc Lamirault, ex-suppléant de Laure de la Raudière, élue LR en 2017 et qui a démissionné en 2021. Membre de l'UDI jusqu'en 2018, et désormais du MoDem, Philippe Vigier obtient aisément un quatrième mandat dans le sud du département.

Finistère (29) 

Le Finistère est le théâtre d'un duel à l'échelle de ses neuf circonscriptions entre la NUPES et les sortants Ensemble. Duel qui tourne largement à l'avantage de ces derniers qui sont tous réélus, à une exception notable. Le président sortant de l'Assemblée, Richard Ferrand, est défait de peu par son opposante socialiste à Carhaix-Plougastel. Un cas particulier est à noter dans la circonscription de Brest-centre. Le sortant Jean-Charles Larsonneur parvient à accéder au second tour, sans l'appui de son parti, devant le candidat officiel Ensemble. Il l'emporte d'une courte tête sur le candidat insoumis. Dans le reste du département, sans l'emporter, la gauche dépasse partout 45 % des voix, sauf à Brest-Plabennec.

Gard (30) 

Dix ans après la première élection de Gilbert Collard, le RN parvient à s'imposer dans le Gard. Quatre sièges au total tombent dans son escarcelle. Le siège de Vauvert réélit Nicolas Meizonnet, l'ancien suppléant du député Collard, face à Yvan Lachaud, ancien député et président de Nîmes Métropole. Peu de sortants Ensemble échappent à la tendance RN. Yoann Gillet, conseiller régional RN, prend sa revanche sur Françoise Dumas qui échoue à obtenir un troisième mandat. Anthony Cellier est tout aussi impuissant à Bagnols-sur-Cèze et Ensemble cède dès le premier tour les deux sièges d'Alès où deux duels NUPES-RN s'organisent. Si le RN est victorieux dans le siège de l'est, le maire insoumis Michel Sala s'impose à l'ouest. Enfin, un seul secteur échappe au RN dès le premier tour. Nîmes-Uzès reconduit en effet Philippe Berta. Le député MoDem s'impose sur Nicolas Cadène, candidat écologiste d'ouverture.

Haute-Garonne (31) 

La Haute-Garonne opère un rééquilibrage entre la majorité présidentielle et la gauche historiquement implantée. Cette dernière conquiert cinq sièges en plus de conserver aisément celui du socialiste Joël Aviragnet dans le sud du département. Quatre des cinq circonscriptions toulousaines basculent à gauche. Les insoumis conquièrent Toulouse-nord-ouest face à Pierre Baudis, fils de Dominique Baudis, ancien député-maire de la ville rose. Plus au sud de la ville, François Piquemal s'impose aisément ainsi que l'écologiste Christine Arrighi. Du côté est de la préfecture, l'insoumise Anne Stambach-Terrenoir prend sa revanche sur le sortant MoDem, Jean-Luc Lagleize. Cependant, Corinne Vignon est réélue assez confortablement dans son secteur. En périphérie de Toulouse, les duels sont serrés et tournent plutôt en faveur d'Ensemble. Si à Muret, Élisabeth Toutut-Picard se fait battre de peu par l'insoumis Christophe Bex, c'est par un écart similaire que, plus au nord, le marcheur Jean-François Portarrieu conserve son siège. Après deux essais infructueux pour l'UMP en 2012 et pour l'UDI en 2017, la maire de Saint-Orens-de-Gameville, Dominique Faure obtient enfin un siège avec une avance de 211 voix sur la candidate Génération.s. L'élection la plus serrée revient toutefois à Monique Iborra à Colomiers-Tournefeuille. Elle obtient un deuxième mandat avec 4 voix de plus que son opposant socialiste, soit 50,003 % des voix.

Gers (32) 

La délégation du Gers évolue peu au cours de ces élections. Le sortant marcheur du siège d'Auch, Jean-René Cazeneuve, conserve son siège face à un candidat insoumis avec un score en baisse par rapport à 2017. Au nord du département, la sortante socialiste Gisèle Biémouret se retire après 15 ans au Palais-Bourbon. Elle est remplacée par un socialiste David Taupiac qui l'emporte largement. Il est à noter que ce dernier était en dissidence de la candidate NUPES officielle.

Gironde (33) 

La mainmise sur la Gironde de la majorité présidentielle s'effrite au cours de ces élections, face à la NUPES et au RN. Ce dernier se qualifie au deuxième tour dans quatre secteurs. Et s'il se fait largement défaire par la sortante marcheuse du Pays de Buch ainsi que par Florent Boudié, élu depuis 2012 dans le Libournais, le succès est venu plus au nord. Le Médoc accorde sa confiance au viticulteur RN Grégoire de Fournas, et Edwige Diaz, tête de liste RN aux régionales de 2021, s'impose largement dans le secteur voisin. Dans le reste du département, la confrontation se réalise entre la NUPES et Ensemble. En dehors de Bordeaux, quatre duels relativement serrés ont lieu. Dans l'ouest de la grande agglomération de la préfecture, En Marche conserve ses deux sortants avec environ 52 % des voix. Au sud-est du département, ce sont 444 voix d'avance qui permettent à la MoDem Sophie Mette de sauver son siège, 184 pour son nouveau collègue marcheur Pascal Lavergne. C'est en s'approchant de Bordeaux que la gauche obtient plus de succès. Cenon-Lormont et Bordeaux-Talence reconduisent leurs sortants, socialiste et insoumis respectivement. Dans le centre de la capitale aquitaine, si Thomas Cazenave conserve largement le siège de Dominique David, le conseiller régional écologiste Nicolas Thierry défait Catherine Fabre, députée sortante marcheuse.

Hérault (34)

Ille-et-Vilaine (35)

Indre (36)

Indre-et-Loire (37)

Isère (38)

Jura (39)

Landes (40)

Loir-et-Cher (41)

Loire (42)

Haute-Loire (43)

Loire-Atlantique (44)

Loiret (45)

Lot (46)

Lot-et-Garonne (47)

Lozère (48)

Maine-et-Loire (49)

Manche (50)

Marne (51)

Haute-Marne (52)

Mayenne (53)

Meurthe-et-Moselle (54)

Meuse (55)

Morbihan (56)

Moselle (57)

Nièvre (58)

Nord (59)

Oise (60)

Orne (61)

Pas-de-Calais (62)

Puy-de-Dôme (63)

Pyrénées-Atlantiques (64)

Hautes-Pyrénées (65)

Pyrénées-Orientales (66)

Bas-Rhin (67)

Haut-Rhin (68)

Rhône (69)

Haute-Saône (70)

Saône-et-Loire (71)

Sarthe (72)

Savoie (73)

Haute-Savoie (74)

Paris (75)

Seine-Maritime (76)

Seine-et-Marne (77)

Yvelines (78)

Deux-Sèvres (79) 

,

Somme (80)

Tarn (81)

Tarn-et-Garonne (82)

Var (83)

Vaucluse (84)

Vendée (85)

Vienne (86)

Haute-Vienne (87)

Vosges (88)

Yonne (89)

Territoire de Belfort (90)

Essonne (91)

Hauts-de-Seine (92)

Seine-Saint-Denis (93)

Val-de-Marne (94)

Val-d'Oise (95)

Outre-mer

Guadeloupe (971)

Martinique (972)

Guyane (973)

La Réunion (974)

Mayotte (976)

Nouvelle-Calédonie

Polynésie française

Saint-Barthélémy et Saint-Martin

Saint-Pierre-et-Miquelon

Wallis-et-Futuna

Français établis hors de France

Notes et références

Notes

Références

Articles connexes 
Élections législatives françaises de 2022

+